Unter der Bezeichnung Linzer Programm versteht man
 ein Grundsatzpapier Österreichs Deutschnationaler Bewegung (1882); siehe Linzer Programm (Deutschnationalismus)
 ein Parteiprogramm der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (1926); siehe Linzer Programm (Sozialdemokratie)
 das von Karl Lugmayer federführend verfasste Linzer Programm der christlichen Arbeiter Österreichs (1923); siehe Linzer Programm (Christliche Arbeiterbewegung)